Hendrik Witbooi (ok. 1830–1905) – wódz Namaqua, bohater narodowy Namibii
 Hendrik Samuel Witbooi (1906–1978)
 Hendrik Witbooi (1934–2009) – polityk namibijski